
Molekulska formula -{C11H14N2}- se može odnositi na:
 Alfa-Metiltriptamin
 Gramin
 N-Metiltriptamin